Rijeka est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Rijeka, un village situé dans la municipalité de Foča et dans la République serbe de Bosnie ; 
Rijeka, un village situé dans la municipalité d'Olovo, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Rijeka, un village situé dans la municipalité de Trnovo, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Rijeka, un village situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie ;
Rijeka, un village situé dans la municipalité de Vitez, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Rijeka, une ville et une municipalité située dans la Baie de Kvarner, dans le Comitat de Primorje-Gorski Kotar, en Croatie.

Voir aussi 

Rijeke